Garner Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Garner Township (Union County, Arkansas)
 Garner Township (White County, Arkansas)
 Garner Township (Iowa)
 Garner Township (North Dakota)
 Garner Township (Oklahoma)